Dwars door het Hageland 2021 – 16. edycja wyścigu kolarskiego Dwars door het Hageland, która odbyła się 5 czerwca 2021 na trasie o długości ponad 177 kilometrów pomiędzy miejscowościami Aarschot i Diest. Impreza kategorii 1.Pro była częścią UCI ProSeries 2021.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

Kolarstwo w Belgii
UCI ProSeries 2021
2021 w Belgii